Inter Lunda Sul de Saurimo, mais conhecido somente como Inter da Lunda Sul, é um clube de futebol da cidade de Saurimo, a capital da província de Lunda Sul, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1986.

Clubes de futebol de Angola